Chinamans Hat bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chinamans Hat (Idaho)	
 Chinamans Hat (Montana)	

Siehe auch:
 Chinaman Hat
 China Hat